Marcelo da Conceição Benevenuto Malaquias, noto come Marcelo Conceição (1996) – calciatore brasiliano
 Ligger Moreira Malaquias, noto anche come Ligger (1988) – calciatore brasiliano